Kostermansindiopsis är ett släkte av svampar. Kostermansindiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kostermansindiopsis